Kerimoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Kerimoğlu est un toponyme et un patronyme turc composé du prénom turc Kerim et du suffixe patronymique -oğlu qui signifie « fils de ». Kerimoğlu signifie donc « fils de Kerim ».

Toponyme 

 , village turc du district d'İmranlı dans la province de Sivas.
 , village turc du district de Suluova dans la province d'Amasya.

Patronyme 

  (1955-), homme politique turc ;
 Tugay Kerimoğlu (1970-), joueur puis entraîneur de football turc.

Personnage de fiction 
 , personnage féminin de fiction de la série  (Derrière les barreaux) diffusée sur la chaîne de télévision turque atv entre 2007 et 2010, interprété par l'actrice turque .

Notes et références

Voir aussi 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique dans de très nombreux noms de famille turcs.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc